Bön — antiga religião do Tibete
Bon (linguagem de programação)
Cabo Bon — na Tunísia
Aeroporto Internacional Flamingo — em Bonaire, nas Antilhas Neerlandesas, cujo código IATA é BON

Ver também 
Bona — cidade da Alemanha (em alemão e português brasileiro: Bonn)